Хельсинкский филармонический оркестр (, ) — финский симфонический оркестр, базирующийся в Хельсинки.

Оркестр основан в 1882 году Робертом Каянусом под именем Хельсинкского оркестрового общества и является старейшим постоянно действующим оркестром северных стран.

В 1914 году, после объединения с Хельсинкским симфоническим оркестром, коллектив получил своё современное название. До 1962 года одновременно являлся также оркестром Финской национальной оперы.

Главные дирижёры 
 Роберт Каянус (1882—1932)
 Георг Шнеевойгт (1932—1940)
 Армас Ярнефельт (1942—1943)
 Мартти Симиля (1945—1951)
 Тауно Ханникайнен (1951—1963)
 Йорма Панула (1965—1972)
 Пааво Берглунд (1975—1979)
 Ульф Сёдерблум (1978—1979)
 Окко Каму (1981—1989)
 Серджиу Комиссиона (1990—1994)
 Лейф Сегерстам (1995—2007)
 Юн Стургордс (2008—2015)
 Сусанна Мялкки (c 2016)

Ссылки 
 

Организации, основанные в 1882 году
Оркестры Финляндии
Музыка в Хельсинки